

Cinema 
Law of the West – film del 1932 diretto da Robert N. Bradbury
Law of the West – film del 1949 diretto da Ray Taylor

Videogiochi 
Law of the West – videogioco del 1985 della Accolade